Cyvoct est un patronyme remontant selon toute vraisemblance au temps des Burgondes. Leur royaume couvrait initialement tout ou partie des régions suivantes : la Bourgogne, le Lyonnais, la Savoie, et la Suisse Romande.

Etymologiquement, la cive est un condiment utilisé en cuisine. La terminologie "oct" pourrait avoir désigné le producteur et/ou le marchand.

Ce nom est présent sur l’une des 3 cloches de l'Eglise de Thézillieu, village abritant également une ancienne abbaye cistercienne, malheureusement détruite à la Révolution Française. La cloche date de 1689.

Patronyme
 Antoine Cyvoct (1861-1930), militant anarchiste lyonnais
  (1883-1953), général de division français.

Notes et références